Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Slovakia 2015 – 2. edycja wyścigu kolarskiego Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Slovakia, która odbyła się 24 maja 2015 na liczącej ponad 151 kilometrów trasie wokół Bratysławy. Wyścig kategorii 1.2 był częścią UCI Europe Tour 2015.

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Slovakia 2015
2015 na Słowacji
2015 w kolarstwie